Åkerman är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 2043 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Åkerman
 Alfons Åkerman (1876–1954), scoutledare  
 Alfred Åkerman (1852–1876), tecknare
 Anders Åkerman (1721–1778), kopparstickare och jordglobstillverkare
 Andreas Åkerman (1759–1804), gravör och kopparstickare
 Assar Åkerman (1860–1936), politiker 
 Birger Åkerman (1870–1945), finländsk militär
 Brita Åkerman (1906–2006), forskare och skribent
 Christina Rångemark Åkerman (född 1961), läkare och ämbetsman
 Daniel Woldemar Åkerman (1843–1919), finländsk jurist och ämbetsman
 Emma Åkerman (1851–1931), finländsk skolledare
 Fredrik Åkerman (1800–1877), ämbetsman 
 Gustaf Åkerman (1888–1959), nationalekonom 
 Gustav Åkerman (1901–1988), general 
 Harald Åkerman (1869–1943), militär
 Henning Åkerman (1893–1972), träsnidare
 Henrik Åkerman (1840–1905), diplomat
 Ivar Åkerman (1885–1952), bankman
 Jacob Åkerman, flera personer
 Jacob Åkerman (läkare) (1763–1851), läkare vid Danvikens hospital
 Jacob Åkerman (professor) (1770–1829), läkare och professor i Uppsala
 Jeanette Åkerman (1798–1859), tonsättare och organist
 Jennifer Åkerman (född 1989), modell, bloggare, låtskrivare och sångerska
 Joachim Åkerman, flera personer 
 Joachim Åkerman (ämbetsman) (1798–1876), fysiker och professor 
 Joachim Åkerman (militär) (1868–1958), officer och politiker 
 Johan Åkerman, flera personer
 Johan Åkerman (företagsledare) (1925–1998), ekonom och företagsledare 
 Johan Åkerman (ishockeyspelare) (född 1972), ishockeyspelare
 Johan Åkerman (nationalekonom) (1896–1982), nationalekonom och professor 
 Jules Åkerman (1861–1951), kirurg 
 Karl Åkerman (född 1950), finländsk läkare, cellbiolog
 Kenth Åkerman (född 1965), författare 
 Kim Åkerman (född 1945), militär
 Lisbeth Åkerman (född 1967), journalist och programledare
 Malin Åkerman (född 1978), svensk-kanadensisk skådespelerska 
 Mats Åkerman (född 1956), konstnär 
 Nils Åkerman (1777–1850), läkare
 Nordal Åkerman (född 1941), författare och docent
 Olaus Åkerman (1629–1678), jurist, professor och universitetsrektor
 Olov Åkerman (1893–1966), ingenjör
 Oscar Åkerman (1899–1996), ingenjör och politiker 
 Per Åkerman (1826–1876), orgelbyggare 
 Per Axel Åkerman (1830–1917), militär och bankman
 Richard Åkerman, flera personer
 Richard Åkerman (ämbetsman) (1837–1922), metallurg, generaldirektör och politiker
 Richard Åkerman (militär) (1898–1981), general 
 Sigrid Combüchen Åkerman (född 1942), författare
 Sofia Åkerman (född 1984), författare 
 Åke Åkerman (1887–1955), botaniker

Se även 
 Åkerman & Lund Orgelbyggeri, orgelbyggare i Knivsta
 Åkermans Verkstad AB, tidigare företag i Eslöv, tillverkade grävmaskiner
 Åkermanska huset, kontorshus med affärslokaler i centrala Göteborg

Svenska efternamn